Бригады Абдуллы Аззама () — суннитская исламистская военизированная группировка, связанная с Аль-Каидой и движением глобального джихада. Её основал в 2009 году гражданин Саудовской Аравии . Группировка имеет связи в различных странах, в том числе в Египте, Ираке, Сирии, Иордании, секторе Газа, Ливане и др.

Она названа в честь Абдуллы Аззама, палестинца родом из Иордании и известного исламского проповедника, который был одним из первых арабов, добровольно присоединившихся к джихаду против СССР в Афганистане.

После серьёзных травм, полученных Кэрави в результате атаки БПЛА в Пакистане, и его предполагаемого ареста властями Саудовской Аравии, руководство группировкой было возложено в июне 2012 года на Маджида бин Мухаммада аль-Маджида.

Внесена в список иностранных террористических организаций государственным департаментом США в 2012 году.

Известные акции 
19 ноября 2013 года произошёл  около иранского посольства в Ливане, в результате которого было убито 23 и ранено 160 человек. Хотя первоначально правительство Ирана обвинило в организации теракта «сионистов и их наёмников», час спустя Бригады Абдуллы Аззама  взяли на себя ответственность за него. Группировка связала свой теракт с поддержкой Ираном правительства Башара Асада в сирийской гражданской войне и заявила, что атаки на иранские объекты будут продолжаться, «пока Иран не выведет свои войска из Сирии».
19 февраля 2014 года группировка взяла на себя ответственность за подрыв заминированного авто около иранского культурного центра в южном пригороде Бейрута, в результате которого было убито 6 и ранено 129 человек.
В июле 2014 года группировка разместила видео, на котором заснят запуск ею ракет в сторону Израиля со стороны сектора Газа.

Другие группы 
Вплоть до фактического становления бригад в 2009 году, другие террористические организации, не связанные с «оригинальными» бригадами использовали это наименование для «удобства» при совершении своих террористических актов:
7 октября 2004 года в Египте на Синайском полуострове произошли , в результате которых убито 64 и ранен 171 человек.
23 июля 2005 года  в египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх унес жизни 88 человек. Связанная с Аль-Каидой группировка взяла на себя ответственность за взрыв.
В августе 2005 года некие связанные с Аль-Каидой Бригады Абдуллы Аззама взяли на себя ответственность за ракетную атаку в Иордании, в результате которой был убит один иорданский солдат
2010 году группировка, именующая себя аналогичным образом, взяла на себя ответственность за неудачную попытку подрыва японского танкера в Ормузском проливе

Известно также об террористической активности группировки с аналогичным названием на территории Пакистана.

Примечания 

Исламистские террористические организации
Аль-Каида
Воинские формирования
Конфликт в секторе Газа